Combine (Texas) -  é uma cidade localizada no estado norte-americano do Texas.
Combine (pintura) - designação inventada por Robert Rauschenberg.
Combinat - conglomerados da ex-União Soviética.
 
Desambiguação